Аледо ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Гвадалентин. Занимает площадь 50,0 км². Население — 1 022 человека (на 2019 год).

Покровителями города считаются святой Августин и Святая Мария.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web del ayuntamiento de Aledo
 Región de Murcia Digital: Aledo

Муниципалитеты Мурсии
Города Мурсии